Peeters [pítrs] je původně nizozemské příjmení.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Benoît Peeters – francouzský (v Belgii žijící) tvůrce komiksů, spisovatel a kritik
 Clara Peetersová – vlámská malířka
 Frederik Peeters (* 1974) – švýcarský tvůrce komiksů
 Ludo Peeters – belgický cyklista
 Pete Peeters – kanadský hokejista
 Rob Peeters – belgický cyklokrosař

Související články 
 Peters

Nizozemská příjmení
Francouzská příjmení